Ланч:
 Ланч (ленч) — дневной приём пищи.
 Бизнес-ланч — вид ланча.

Топоним 
 Ланч (Ленц) — швейцарская коммуна.

Фамилия 
 Ланч, Алоис (род. 1948) — чехословацкий и словацкий шахматист.
 Ланч, Лидия (род. 1959) — американская певица.